Билялов — тюркская фамилия. Происходит от мужского имени арабского происхождения Билял.

 Известные носители
 Билялов, Билял Шевкетович (род. 1962) — советский и украинский актёр, режиссёр и сценарист.
 Билялов, Иззет Шевкетович (род. 1995) — украинский и российский футболист.
 Билялов, Сайлау (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.
 Билялов, Серик Султангазинович (род. 1958) — казахстанский государственный деятель. Аким Северо-Казахстанской области 2007—2013.
 Билялов, Тимур Рафаилович (род. 1995) — российский хоккеист, вратарь «ХК Ак Барс».